Rue Clément-Marot à Lyon ;
 Rue Clément-Marot à Paris ;
 Rue Clément-Marot à Le Havre.